54. Mistrzostwa Świata w Zapasach 2007 odbyły się w dniach 17 września – 23 września 2007 roku w mieście Baku w Azerbejdżanie (w Kompleksie Sportowo-Koncertowym im. Heydəra Əliyeva).

Tabela medalowa

Ranking drużynowy

Medale

Mężczyźni

Styl wolny

Styl klasyczny

Kobiety

Styl wolny

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa świata w zapasach
2007 w zapasach
2007 w Azerbejdżanie
Sport w Baku